Perl steht für:

 Perl (Programmiersprache), eine freie, plattformunabhängige und interpretierte Programmiersprache (Skriptsprache)
 Perl (Mosel), eine Gemeinde im Landkreis Merzig-Wadern im Saarland
 Perl (Rambruch), ein Ortsteil der Gemeinde Rambruch in Luxemburg
 Perl (Schriftmaß), eine der kleineren gegossenen Schriftgrößen im Bleisatz
 Perl (Band), eine 1979 in der DDR gegründete Rockband
 Automobilfabrik Perl, ehemaliger österreichischer Automobilhersteller

Perl ist der Familienname folgender Personen:
 Änne Perl (1897–1970), deutsche katholische Schriftstellerin und Dichterin
 Alfredo Perl (* 1965), chilenischer Pianist
 August Perl (1837–1881), deutscher Sozialdemokrat
 Arnold Perl (1914–1971), US-amerikanischer Bühnenautor, Drehbuchautor und Regisseur
 Camille Perl (1938–2018), luxemburgischer Geistlicher, Theologe
 Carl Johann Perl (1891–1979), katholischer Musikwissenschaftler und Augustinus-Übersetzer
 Curdin Perl (* 1984), Schweizer Skilangläufer
 Edward Perl (1926–2014), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Gerhard Perl (1927–2008), deutscher Altphilologe
 Gertrude Perl (* 1937), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Gisella Perl (1907–1988), ungarisch-US-amerikanische Gynäkologin und KZ-Häftlingsärztin in Auschwitz
 Günter Perl (* 1969), deutscher Fußballschiedsrichter
 Hermann Perl (1878–1967), Hamburger Keramiker und Bildhauer
 Hille Perl (* 1965), deutsche Musikerin
 Josef Perl (1773–1839), Pionier der jüdischen Aufklärung in Galizien, Schulreformer und hebräischer Schriftsteller
 Jürgen Perl (* 1944), deutscher Sportinformatiker
  Karl Perl (Carl Götz; 1862–1932), österreichischer Schauspieler, siehe Carl Goetz (Schauspieler)
 Karl Perl (1876–1965), österreichischer Bildhauer und Medailleur
 Leopold Perl (1845–1909), deutscher Mediziner
 Lothar Perl (1910–1975), deutscher Pianist, Komponist, Dirigent
 Martin Lewis Perl (1927–2014), US-amerikanischer Physiker
 Mathias Perl (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Matthias Perl (* 1948), deutscher Sprachwissenschaftler und Iberoromanist
 Olga Perl (1891–1948), österreichische Landschaftsmalerin
 Otto Perl (1882–1951), Mitbegründer des Selbsthilfebundes Körperbehinderter
 Reto Perl (1923–1987), Schweizer Eishockeyspieler
 Susan Perl (1922–1983), österreichisch-US-amerikanische Illustratorin
 William R. Perl (1906–1998), US-amerikanischer Psychologe

Siehe auch:
 Pearl